Василий Бетаки: Бетаки, Василий Афанасьевич — Георгиевский кавалер; майор; № 8084; 26 ноября 1848.
 Бетаки, Василий Павлович (1930—2013) — русский поэт и переводчик, литературный критик.